Miejscowości w USA:
 Clyman – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Clyman – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
Gminy w USA:
 Clyman (ang. Clyman Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge